Liščí hora ist der Name folgender Berge in Tschechien:

 Liščí hora (Erzgebirge)
 Liščí hora (Riesengebirge)

Wüstungen in Tschechien

 Liščí Hora (Rybník nad Radbuzou)